Idlib kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Idlib (provins), 
 Idlib (provinshuvudstad), 

Robotskapade Syrienförgreningar